Ко́рлисс () — английское имя, фамилия и топоним.

Имя 
Основная статья — 
Имя Корлисс может быть как мужским, так и женским.
 Ламонт, Корлисс (1902—1995) — американский философ и общественный деятель, защитник гражданских свобод.
  (1899—1952) — американская киноактриса и модель.
 Уильямсон, Корлисс (род. 1973) — американский баскетболист.

Фамилия 
Согласно данным 2014 года, фамилия Корлисс была 109 165-й по популярности в мире: её носили 4264 человека, в том числе (в порядке убывания), в США — 3823 человека, в Австралии — 243 человека, в Новой Зеландии — 73 человека.
  (1817—1888) — американский машиностроитель и изобретатель.
 Корлисс, Ричард (1944—2015) — американский кинокритик.
  (1926—2011) — американский физик, писатель, исследователь «непознанного».
Вымышленные персонажи
 Бёрдон (Бад) Корлисс — главный герой романа «Поцелуй перед смертью», а также двух его экранизаций: 1956 и 1991 годов.

Топоним 
 Корлисс — тауншип в Миннесоте (США).

См. также

Примечания